A 2022–2023-as olasz labdarúgó-bajnokság (hivatalos nevén: Serie A TIM) az olasz labdarúgó-bajnokság 121. szezonja. Az AC Milan a címvédő.

Csapatok

Stadionok és adatok

Áttekintés

Tabella

Jegyzetek 

Serie A szezonok
2022–2023-as labdarúgó-bajnokságok